All, amerikai punkegyüttes
All, amerikai település Missouri államban